

Localidades

Pineville (bairro)

Pineville (Arkansas)
Pineville (Carolina do Norte)
Pineville (Kentucky)
Pineville (Luisiana)
Pineville (Missouri)
Pineville (Virgínia Ocidental)

Desambiguações de topônimos